Конду́кторська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Кондукторська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці